Francis Barrett – angielski okultysta
 Frank Barrett (1872–1907) – szkocki piłkarz
 Frank Barrett (1913–1998) – amerykański baseballista
 Frank A. Barrett  (1892–1962) – amerykański polityk, gubernator Wyoming
 Francie Barrett (ur. 1977) – irlandzki bokser